Stadsbrand van Enschede (1517)
Stadsbrand van Enschede (1750)
Stadsbrand van Enschede (1862)